ISR est un sigle, qui peut signifier :
 impôt sur le revenu, bien que le sigle usuel soit plutôt IR ;
 Internationale syndicale rouge ;
 Intersecting Storage Rings (en français, anneaux de stockage à intersections), un ancien appareillage synchrotron ;
 investissement socialement responsable ;
 intubation en séquence rapide ;
 Inspection des services de renseignement, le service d'inspection des services de renseignement français ;
 Chemins de fer israéliens ;
 , l'acquisition et l'exploitation coordonnées d'informations et de renseignements pertinents, cohérents et fiables pour soutenir le commandant de la force dans la conduite des opérations ;
 International Star Registry
 ISR Racing, une écurie de sport automobile tchèque.
  ou , dans les ordinateurs à contrôleur programmable d'interruptions, par exemple dans les systèmes embarqués temps réel ;
 , une routine appelée lors d'une interruption ;
 Informatique de Systèmes et de Réseaux, une PME fondée en 1980 par d'anciens cadres de la division Défense du groupe IBM et rachetée par le groupe Thales en 1998 pour créer Thales ISR ;
 Integrated Service Router, une série de routeurs de Cisco.

ISR est un code qui peut signifier :
 Israël,
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays du CIO,
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3.

Code